Bullerholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bullerholmen, Vörå, Österbotten, 
 Bullerholmen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Bullersholmen

Robotskapade Finlandförgreningar